Рекомичи има више значења:

 Рекомичи (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Рекомичи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику